Се́льское поселе́ние Ольгино — муниципальное образование в Безенчукском районе Самарской области Российской Федерации.

Административный центр — село Ольгино.

География 
Село Ольгино расположено на востоке Безенчукского района, на границе с Хворостянским районом. К селу прилегает водоканал Куйбышевский. В непосредственной близости располагается с. Тополек и с. Масленниково Хворостянского района. На территории села находится футбольный стадион, площадка с турниками, баскетбольная площадка, а также импровизированные спортивные снаряды во дворах домов.
Среди основных улиц села — Садовая, Ленина, Мира, Физкультурная, Мелиораторов, Степная. Архитектура села — двухэтажные многоквартирные дома, двухэтажные коттеджи и одноэтажные дома. В настоящее время развития поселения не производится. Строительство новых домов производится за счет собственников.

Образование и бизнес 
В селе работает МОУ Ольгинская средняя общеобразовательная школа. Дошкольное образование представлено детским образовательным центром «Светлячок». В школе и местном Доме Культуры «Светлана» работают драматический, танцевальный кружки, спортивные секции. В Ольгино работает несколько универсамов, пекарня, молочный комплекс, сельскохозяйственное предприятие, картофелеводство, молочное животноводство.

История 
Законом Самарской области от 30 апреля 2015 года № 38-ГД, сельские поселения Ольгино и Макарьевка преобразованы, путём их объединения, в сельское поселение Ольгино с административным центром в селе Ольгино.

Население

Состав сельского поселения

Культура 
В селе функционирует Дом Культуры "Светлана", который занимается культурным развитием населения. На базе ДК работают самодеятельные ансамбли вокального и хореографического направления для школьников и взрослого населения. Дом Культуры представляет работы 8 взрослых коллективов: хор «Сельчане», народный вокальный ансамбль «Реченька», группа «Акцент», народный танцевальный ансамбль «Каблучок», театр миниатюр, кружок сольного пения, аэробика «Грация». Представители ольгинских коллективов несколько раз участвовали в международных конкурсах и смотрах, где удостаивались высокой похвалы и наград.

Примечания 

Муниципальные образования Безенчукского района
Сельские поселения Самарской области